Стивен Хэнсон «Стив» Блэйк (; родился 26 февраля 1980 года в Холливуде, Флорида — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Чемпионата Австралазии по баскетболу «Сидней Кингз». Был выбран 38-м номером на драфте 2003 года командой «Вашингтон Уизардс».

10 июля 2014 года Блейк подписал двухлетний контракт с Портленд Трэйл Блэйзерс на 4 миллиона долларов.

Карьера в сборной США 
В 1998 году Блэйк стал в составе сборной США победителем чемпионата Америки по баскетболу среди юношей до 18 лет в Пуэрто-Плате.

Статистика

Статистика в НБА

Достижения 
 В сезоне новичков во времени обучения в Мэриленде Стив Блэйк установил рекорд: 1000 очков; 800 передач; 400 подборов; 200 перехватов.
 Стив Блэйк в Мэриленде раздал 973 передач и стал пятым ассистентом в истории студенческого баскетбола.

Примечания

Ссылки 
 Блэйк на официальном сайте НБА
 Блэйк на официальном сайте «Лос-Анджелес Лейкерс»
 Официальный сайт Стива Блэйка 

Баскетболисты США
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Детройт Пистонс»